Хольдербанк:

 Хольдербанк — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Хольдербанк — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.